Centaura menor puede referirse a:
El nombre común de la planta Centaurea melitensis.
El nombre común de la planta Centaurium erythraea.
El nombre común de la planta '''''Ranunculus ficaria